La classe Porpoise peut faire référence à :
 La classe de sous-marins britanniques Grampus, parfois appelée classe Porpoise en référence au premier navire de cette classe ;
 La classe de sous-marins britanniques Porpoise constituée de huit unités en service de 1956 à 1988 ;
 La classe de sous-marins américains Porpoise, qui compte dix unités en service de 1935 à 1945.